Ву́лиця Мико́ли Красно́ва (також Ву́лиця Красно́ва) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Миколи Краснова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Миколи Краснова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Краснова — вулиця в місті Одеса.

Вулиці, названі на честь людей